Lazy Bitches — русская панк-рок-группа, образованная в 2006 году в Москве.

История 
Официальной датой основания принято считать 3 мая 2006 года — первую репетицию группы. в составе: Настя Мартыненко (бас-гитара, вокал), Наташа Ивашкевич (гитара, бэк-вокал) и Сергей Нефёдов (барабаны).

18 сентября 2006 года группа «Lazy Bitches» приняла участие в благотворительном концерте в клубе «Tabula Rasa», который стал первым публичным выступлением в истории группы. В декабре 2006 года группу покинула одна из основательниц «Lazy Bitches» и, на тот момент, автор большинства песен Настя Мартыненко, а ведущей вокалисткой группы стала Наташа Ивашкевич.

Через некоторое время музыкантов заметил вокалист группы Тараканы! Дима Спирин. Он влился в состав коллектива, заняв место бас-гитары. «Это было настолько сильно, что захотелось сразу же что-то сделать для этих ребят. Например, поиграть с ними на басу». Уже через день, 3 мая 2007 года, «Lazy Bitches» отмечали свой первый день рождения концертом в клубе «Ниагара» в новом составе. Приход Андрея Меликова позволил Спирину переключится на ритм-гитару.

Свой первый студийный альбом «Stupid and Happy» группа записала на собственные средства и представила публике в октябре 2007 года. 1 марта 2008 года пластинка была издана на лейбле A-One Records и официально поступила в продажу.
Слушателями и критиками альбом был принят тепло.

28 февраля 2008 года «Lazy Bitches» приняли участие в передаче «День артиста!» на канале «A-One». Это стало первым телевизионным концертом группы.
В июле 2008 году группа выступила в передаче «Брать Живьём» на телеканале «О2ТВ».

11 августа 2008 года Lazy Bitches были номинированы на премию «RAMP 2008» в категории «Открытие года».

На две песни с альбома были сняты видеоклипы, попавшие в ротацию телеканала A-One: «Stupid and Happy» и «Punk Rock Beaver».
Клип на песню «Punk Rock Beaver» создан лидером группы Uratsakidogi и по-совместительству художником Егором Филипповым, и Егором Пальма, режиссёром первого видео Lazy Bitches.

В марте 2009 года вышел второй студийный альбом группы, получивший название «Good Luck». В отличие от дебютного релиза, в написании песен приняли участие все музыканты Lazy Bitches. В нескольких композициях бэк-вокальные партии записали участники группы Тараканы!, а последняя песня с альбома является кавером на композицию группы «Четыре Таракана». Альбом был записан молниеносно, за два дня, в конце декабря 2008 года.

8 октября 2009 в клубе «Монреаль» на вечеринке Johnny Ramone Birthday Party, посвящённой дню рожденья легендарного гитариста группы Ramones, состоялась премьера новой песни группы — «Magic Pills».

В конце 2009 года из группы ушла вокалистка Наташа Ивашкевич.

Популярность группа получила не только благодаря изданию студийных записей, но и концертам — помимо программы, включавшей исполнение собственных композиций, коллектив часто устраивал кавер-концерты. Программа, названная «Lazy Bitches @ Rock-n-Roll Radio Live!» включает в себя кавер-версии песен таких артистов, как Ramones, Billy Idol, Iggy Pop, Blondie, New York Dolls, X-Ray Spex, The Misfits, Kiss, Buzzcocks, The Rolling Stones, The Clash и других.

1 февраля 2019 на дне рождения Maximum Vinyl Record Store в баре «Успех» группа сенсационно дала свой первый после 10-летней паузы концерт. Из «золотого» состава в нём приняли участие Наташа Ивашкевич, Дмитрий Спирин и Сергей Нефёдов. Андрея Меликова на бас-гитаре заменил Илья Кот. После концерта группа никак не прокомментировала свои дальнейшие планы.

Участники группы 
 Наташа «Little Ramona» Ивашкевич — вокал, электрогитара (2006—2009)
 Сергей «Неф» Нефедов — ударные (с 2006)
 Андрей «Бока» Меликов — бас-гитара (с 2007)
 Дмитрий Спирин — электрогитара (с 2007—2009)
 Василий Лопатин — электрогитара
 Настя Мартыненко — бас-гитара, вокал (2006—2007)

Дискография и Видеография

Студийные альбомы 
 2007 — «Stupid and Happy»
 2009 — «Good Luck»

Видеоклипы 
 2007 — «Stupid and Happy»
 2007 — «Punk Rock Beaver»

Концертные альбомы 
 2007 — «Live at Art Garbage Club»
 2007 — «Live at Niagara Club»

Неизданные песни 
 «Magic Pills»
 «Hunger» (The Distillers cover)
 «I Wanna Be Your Dog» (The Stooges cover)
 «Rockaway Beach» (Ramones cover)
 «Pinhead» (Ramones cover)
 «I Just Want To Have Something To Do» (Ramones cover)
 «City of Angels» (The Distillers cover)
 «Hey You! Fuck You!» («Blizkrieg Bop» — Ramones cover)
 «Havana Affair» (Ramones cover)

Примечания

Ссылки 
 

Панк-рок-группы
Группы поп-рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов